"Uma Criança com Seu Olhar" é o quarto single do nono álbum de estúdio da banda de skate punk brasileira Charlie Brown Jr., nomeado Ritmo, Ritual e Responsa (terceiro single oficial).

Desempenho nas Paradas Musicais 

Canções gravadas por Charlie Brown Jr.
Singles de 2008
Canções de pop rock